Thury – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Thury – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.